Inês de Castro
 Inês de Courtenay
 Juana Inés de la Cruz
 Inês de Áustria
 Inês Pires
 Inês Martins Cardoso
 Inês da Aquitânia
 Inês da Borgonha
 Inês de Merânia
 Inês Brasil

Desambiguações de antropônimos